Zehnder steht für:
 Zehnder, Schweizer Industrieunternehmen
 Egon Zehnder, Unternehmen

Zehnder ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander J. B. Zehnder (* 1946), Schweizer Mikrobiologe
 Andreas Zehnder (* 1965), Schweizer Eishockeyspieler und -trainer
 Anna Iduna Zehnder (1877–1955), Schweizer Malerin, Ärztin und Anthroposophin
 Beat Zehnder (* 1966), Schweizer Formel-1-Ingenieur
 Bruno P. Zehnder (Pinguin; 1945–1997), Schweizer Fotograf
 Carl Zehnder (1859–1938), Schweizer Architekt
 Carl August Zehnder (* 1937), Schweizer Informatiker

 Cinzia Zehnder (* 1997), Schweizer Fußballspielerin
 Eduard Zehnder (* 1940), Schweizer Mathematiker
 Emma Zehnder (1859–1933), Schweizer Lehrerin und Frauenaktivistin
 Emil Zehnder (1910–1974), Schweizer Politiker
 Frank Günter Zehnder (* 1938), deutscher Kunstwissenschaftler 
 Jean-Claude Zehnder (* 1941), Schweizer Organist und Musikwissenschaftler

 Josephine Zehnder-Stadlin (1806–1875), Schweizer Pädagogin
 Kaspar Zehnder (* 1970), Schweizer Dirigent und Flötist
 Ludwig Zehnder (1854–1949), Schweizer Physiker
 Manuel Zehnder (* 1999), Schweizer Handballspieler
 Manuela Zehnder (* 1983), Schweizer Squashspielerin
 Markus Philipp Zehnder (* 1964), Schweizer Theologe
 Matthias Zehnder (* 1967), Schweizer Journalist und Buchautor 
 Meinrad Zehnder (1885–1941), Schweizer Maler und Zeichenlehrer
 Paul Zehnder (1884–1973), Schweizer Maler
 Raphael Zehnder (* 1963), Schweizer Journalist und Autor
 Rudolf Zehnder, Geburtsname von Rudolf Zender (1901–1988), Schweizer Maler, Grafiker und Zeichner
 Samuel Zehnder (* 2000), Schweizer Handballspieler

 Silas Zehnder (* 1999), deutscher Fußballspieler
 Ulrich Zehnder (Hans Ulrich Zehnder; 1798–1877), Schweizer Mediziner und Politiker 
 Walter Zehnder (1926–1989), Schweizer Radsportler 
 Yannick Zehnder (* 1997), Schweizer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Mach-Zehnder-Interferometer, optisches Messgerät
 Zehender
 Zender